Радивоновка () — село,
Николаевский сельский совет,
Бердянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320683505. Население по переписи 2001 года составляло 121 человек.

Географическое положение 
Село Радивоновка находится на правом берегу реки Берда,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Николаевка,
ниже по течению на расстоянии в 5 км расположено село Осипенко,
на противоположном берегу — село Новоивановка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1812 — дата основания.

Примечания